Le titre de Payse de France est décerné chaque année à une jeune fille, qui se voit ainsi désignée comme Ambassadrice du Folklore français. La Payse de France participe à de nombreuses manifestations, en France ou à l'étranger, par exemple des festivals internationaux de folklore, des fêtes de villes ou de villages, ou encore des événements officiels (remise des médailles à l'Hôtel de ville de Paris...).
Selon le nombre de candidates à l'élection, une ou plusieurs demoiselles d'honneur sont élues avec elle.

Payse de France est un nom appartenant à la Fédération Nationale du Folklore Français, organisatrice de la manifestation.

Histoire du titre de Payse de France

L'élection de la Payse de France est un événement organisé par la Fédération Nationale du Folklore Français (une des Fédérations regroupant des groupes folkloriques en France) depuis 1946. Si, à partir de 1937, la trace de jeunes filles portant le titre de "Payse de France" a été retrouvée, on ne peut cependant connaître le cadre de cette élection, qui ne fut pas organisée par cette Fédération. 
À partir de 2002, l'élection de la Payse de France a été ouverte aux jeunes filles de tous les groupes du Collectif des Fédérations Nationales des Arts et Traditions Populaires (qui regroupe les différentes Fédérations de Folklore Français, et donc les groupes folkloriques fédérés en France).

L'élection

Les candidates à l'élection sont jugées par un jury composé de personnalités du monde de la culture et des Arts et Traditions Populaires. L'élection est ouverte au public et se déroule depuis de nombreuses années à Massy (banlieue parisienne) à l'hôtel Astoria puis depuis maintenant 2 ans à l'Espace Liberté, juste derrière la Mairie.
Les candidates à l'élection portent un costume traditionnel fidèlement reconstitué de leur région. Les élues devront porter ce même costume ainsi que l'écharpe indiquant leur titre lors de toutes les manifestations où elles seront invitées, pour représenter le folklore français.
Chaque candidate doit présenter un diaporama d'une longueur approximative de 10 minutes, portant sur un point de la culture et du patrimoine de sa région. Des questions de culture générale et personnelles lui sont ensuite posées.
L'élection de la Payse de France et de ses demoiselles d'honneur se base sur des critères de prestance, d'élocution, de culture générale...

Les dernières Payses de France élues

 2001 : Fanny Servant (Limousin)
 2002 : Sabrina Mirtil (Antilles)
 2003 : Lorianne Nicoules (Rouergue)
 2004 : Aurélie Fossati (Provence)
 2005 : Gaëlle Lasbleiz (Bretagne)
 2006 : Lucie Deixonne (Catalogne)
 2007 : Fanny Girard (Dauphiné)
 2008 : Alix Bessiere (Bourgogne)
 2009 : Fanny Hommel (Alsace)
 2010 : Laetitia Gavalda (Rouergue)
 2011 : Lydie Massonneau (Saintonge)
 2012 : Héloïse Douguet ( Bretagne)
 2013 : Anaïs Hoffmann ( Pyrénées )
 2014 : Amandine Fontana (Lauragais)
 2015 : Lætitia Louisy (Antilles)
 2016 : Anaïs Valleix (Champagne)
 2017 : Laurence Guichard (Dauphiné)
 2018 : Ilona Grebmeier  (Lorraine)
 2019 : Eléa Montéverdo (Comté de Nice)
 2020 : Aline Krebs (Alsace)

Les Premières Demoiselles d'Honneurs de la Payse de France
2001 : Sylvie Bergnaud (Auvergne)
2002 : Céline Relland (Champagne)
2003 : Céline Renouleau (Saintonge) 
2004 : Valérie Vermurie (Rouergue)
2005 : Sophie Bruel (Auvergne)
2006 : Aurore Lelandais (Normandie)
2007 : Aurélie Delcelier (Auvergne)
2008 : Laëtitia Louisy (Antilles)
2009 : Laëtitia Louisy (Antilles)
2010 : Marie-Herminie Colonges (Rouergue)
2011 : Marine Opper (Rouergue)
2012 : Mathilde Périvier (Auvergne)
2013 : Virginie Morelli (Languedoc-Rousiillon)
2014 : Justine Calmels (Rouergue)
2015 : Amélie Hyvernaud- Pradeaux (Limousin)
2016 : Apoline Veltz (Alsace)
2017 : Céline Bouillaud ( Pays Toulousain)
2018 : Nell Mouyon Conesa (Provence)
2019 : Lise Maffolini (Landes)
2020 : Natalia Biolawas Lecaillon (Provence)

Les Deuxièmes Demoiselles d'Honneurs de la Payse de France
2002 : Sabrina Antonio (Antilles)
2003 : Laétitia Bernard (Auvergne)
2005 : Pauline Le Hersan (Dauphiné)
2006 : Gwendoline Loupadiere (Antilles)
2007 : Aurélie Dome (Limousin)
2008 : Elodie Costes (Rouergue)
2009 : Aurélie Cathalo (Limousin-Marche)
2010 : Aurore Lelandais (Normandie)
2011 : Florine Body (Provence)
2012 : Lydie Dauvin (Antilles)
2013 : Manon Costes (Rouergue)
2014 : Camille Beury (Champagne)
2015 : Marion Genini (Rouergue)
2016 : Marie Gagliolo (Comté de Nice)
2017 : Aurélie Vialaret (Lauragais)
2018 : Émeline Béziat (Haute Lande)
2020 : Léa Romary (Lorraine)

Liens externes
 http://folklorefrancais.com pour voir la rubrique "Payse" du site de la Fédération Nationale du Folklore Français
 http://collectif-atp.com Collectif des Fédérations Nationales des Arts et Traditions Populaires
 http://fafn.fr Fédération Amicale Folklorique Nationale
 http://france-folklore.com Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français
 http://www.ungtp.com Union Nationale des Groupes de Traditions Populaires

Folklore français
Distinction en France